Contea di Juneau o Juneau County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Juneau City and Borough, capitale dell'Alaska
 Contea di Juneau (Wisconsin)